

Cinema 
 Colpo di luna (Clair de lune espagnol) – film del 1909 diretto da Étienne Arnaud ed Émile Cohl
 Colpo di luna – film del 1995 diretto da Alberto Simone

Letteratura 
 Colpo di luna (Le coup de lune) – romanzo di Georges Simenon del 1932
 Colpo di luna: ventidue racconti (Vint-i-dos contes) – raccolta di Mercè Rodoreda del 1958
 Colpo di luna (Moonstruck Madness) – romanzo di Laurie McBain del 1977